Tarr György (1928) jogász
 Tarr György (1959) festőművész, restaurátor
 Tarr György (1979) kajakozó, olimpiai ezüstérmes (Peking 2008)